L'edizione 1944-45 della Lega nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Hans-Peter Friedländer (Grasshopper Club Zürich), con 26 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Grasshopper Campione di Svizzera 1944-1945.
  Young Boys vincitrice della Coppa Svizzera 1944-1945.
  Basilea e San Gallo retrocessi in Lega Nazionale B 1945-1946.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
1944-1945